Robin DR-400, un avion de tourisme monomoteur.
 Suzuki DR 400, une motocyclette japonaise.